Gasthof steht für:
 Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieb, siehe Gaststätte

Gasthof ist Ortsname von:
 Gasthof (Gemeinde Eben im Pongau), Katastralgemeinde der Ortschaft Gasthofberg, Land Salzburg

Siehe auch
 Gasthofer
 Słowenkowo
 Die Ereignisse im Gasthofe